Desa Majalaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Majalaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 107,17), Jawa Barat, 
 Desa Majalaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,30, long 107,37), Jawa Barat, 
 Desa Majalaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 107,76), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar